Världsmästerskapet i futsal 2008 (officiellt FIFA Futsal World Cup Brazil 2008) spelades i Brasilien 30 september–19 oktober 2008.

Turneringen var den sjäte upplagan av VM i futsal, och första upplagan som spelades i sydamerika.

20 lag från 6 federationer deltog i turneringen, som spelades i tre omgångar; två gruppspel samt utslagsspel.

Brasilien vann finalen som de spelade mot de regerande världsmästarna Spanien. I matchen om tredjepris vann Italien mot Ryssland.

Kvalificerade länder

Spelorter och arenor

Spelartrupper 

Lagen fick ta med en trupp på maximalt 14 spelare. Minst två spelare skulle vara målvakter. Spelarna skulle vara anmälda till Fifa innan turneringens start.

Gruppspel

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Grupp E

Grupp F

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Utmärkelser

Skytteliga

Referenser 
   FIFA Futsal World Cup Brazil 2008 (Fifas officiella hemsida)

 
Futsalåret 2008
2008 i Brasilien
Futsal i Brasilien
Sportevenemang i Brasilien